Древние города Украины () — серия юбилейных и памятных монет, выпускающаяся в обращение Национальным банком Украины с 1999 года.

Выпускавшиеся в 1999—2007 годах монеты серии чеканились из нейзильбера номиналом в 5 гривен. С 2008 года, кроме монет из нейзильбера, чеканятся также серебряные монеты в 10 гривен.

В перечне монет на сайте Национального банка все монеты серии указаны в разделе «Памятные монеты Украины» (), однако в письмах Национального банка о выпуске монет в обращение монеты серии, как правило, названы «юбилейными».

Монеты серии имеют различные оформления аверса, реверса и гурта.

1999 год

2000 год

2001 год

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Примечания

Литература

Ссылки 
 Серия монет «Древние города Украины» на сайте Национального банка
 Про випуск в обіг ювілейної монети «900 років Новгород-Сіверському князівству»
 Про випуск в обіг ювілейної монети «Білгород-Дністровський»
 Про введення в обіг ювілейної монети, присвяченої 2600-річчю міста Керч
 Про введення в обіг ювілейної монети «1100 років Полтаві»
 Про введення в обіг ювілейної монети «1000 років Хотину»
 Про введення в обіг ювілейної монети «Місто Ромни (Ромен) — 1100 років»
 Про введення в обіг ювілейної монети «2500 років Євпаторії»
 Про введення в обіг ювілейної монети «2500 років Балаклаві»
 Про введення в обіг ювілейної монети «250 років Кіровограду»
 Про введення в обіг ювілейної монети «1300 років м. Коростень»
 Про введення в обіг ювілейної монети «350 років м. Суми»
 Про введення в обіг ювілейної монети «750 років м. Львів»
 Про введення в обіг ювілейної монети «1100 років м. Переяслав-Хмельницький»
 Про введення в обіг ювілейної монети «1100-річчя літописного Чернігова»
 Про введення в обіг ювілейної монети «600 років м. Чернівцям»
 Про введення в обіг ювілейної монети «225 років м. Севастополю»
 Про введення в обіг ювілейної монети «850 років м. Снятину» 
 Про введення в обіг ювілейної монети «725 років м. Рівному»
 Про введення в обіг ювілейної монети «975 років м. Богуслав»
 Про введення в обіг ювілейної монети «225 років м. Сімферополю»
 Про введення в обіг ювілейної монети «220 років м. Миколаєву» 
 Про введення в обіг ювілейної монети «925 років м. Луцьку»
 Про введення в обіг пам’ятних монет «350 років м. Івано-Франківську» 

Памятные и юбилейные монеты Украины